Rakovnik je lahko:
 Slovenija
 Rakovnik, Ljubljana (predel Ljubljane)
 Železniška postaja Ljubljana Rakovnik
 Župnija Ljubljana - Rakovnik 
 Rakovnik pri Birčni vasi
 Rakovnik pri Šentrupertu
 Rakovnik, Medvode
 Rakovnik, Šentjernej 
 Rakovnik (Iščica), potok z izvirom v istoimenskem ribniku, pritok Draščice
 Rakovnik (Litija), potok, pritok potoka Reka (Litija) 
 (Veliki) Rakovnik, severni greben Rožnika z vrhom (358 m), pa tudi mokrišče (naravni rezervat Mali Rožnik) s potokom in (umetnim) bajerjem v dolini Rakovnik (severno od njega je Mali Rakovnik) 

 Avstrija, Južna Koroška
 Rakovnik, pri Grebinju, nem. Rakounig, tržna občina Grebinj

 Češka 
 Rakovník, mesto (16.000 prebivalcev) v osrednječeški regiji na Češkem med Prago in Plznom

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška